Carolus Charles Andriamatsinoro (Mahajanga, 6 juli 1989) is een Malagassisch voetballer die als aanvaller speelt voor USM Alger in de Algerian Championnat National. In 2009 debuteerde hij in het Malagassisch voetbalelftal.

Statistieken

Erelijst

Met  Académie Ny Antsika

Met  USM Alger

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Malagassisch voetbalelftal

Externe link 
  Profiel en statistieken van Carolus Andriamatsinoro op transfermarkt.co.uk

Malagassisch voetballer